Das Herreneinzel der Australasian Championships 1915 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressieger war Arthur O’Hara Wood. Das Finale gewann Gordon Lowe mit 4:6, 6:1, 6:1 und 6:4 gegen Horace Rice. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1915